Шипов, Николай Николаевич (1846—1911) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Шипов, Николай Николаевич (младший) (1873—1958) — советский военачальник, генерал-майор.
 Шипов, Николай Павлович (1806—1887) — русский помещик-новатор, уездный предводитель дворянства, действительный статский советник.